Isolde Pludermacher (1976-), conservatrice du patrimoine, fille de Georges Pludermacher.
 Georges Pludermacher (1944-), pianiste français, fils de Serge Pludermacher et de Rachel Pludermacher.
 Rachel Pludermacher (1908-2002) éducatrice juive, résistante, épouse de Serge Pludermacher. Elle est la mère de Georges Pludermacher.

Patronyme juif